

Жінки 
 Марченкова Наталя Семенівна — український художник, режисер-мультиплікатор.

Чоловіки 
 Марченков Михайло Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченков Михайло Петрович — генерал-лейтенант, начальник внутрішніх військ НКВС Українського округу з 17.03.43 до 12.07.45.
Прізвища